200 m stylem zmiennym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 2 sierpnia, a finał 3 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 39 pływaczek z 32 krajów.

Złoty medal zdobyła reprezentantka Węgier Katinka Hosszú. Drugie miejsce zajęła Kanako Watanabe reprezentująca Japonię. Brąz wywalczyła Brytyjka Siobhan-Marie O’Connor.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw świata

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się 2 sierpnia o 10:28.

Legenda: ER – rekord Europy, NR – rekord kraju

Półfinały 
Półfinały odbyły się 2 sierpnia o 17:53.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: WJ – rekord świata juniorek, ER – rekord Europy, NR – rekord kraju

Finał 

Finał odbył się 3 sierpnia o 18:54.

Legenda: WR – rekord świata NR – rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015